From the Beginning (Small Faces), een door Decca Records uitgegeven compilatie van The Small Faces uit 1967
 From the Beginning (Emerson, Lake & Palmer), een boxset van Emerson, Lake & Palmer uit 2007